Bill John Orville Phillips, dit Bat Phillips, (né le  à Carleton Place, dans la province de l'Ontario au Canada - mort le  à Qualicum Beach en Colombie-Britannique) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il joua plusieurs saisons dans le hockey senior avant de s'aligner une seule saison dans la Ligue nationale de hockey. Il évolua une trentaine de parties (incluant les séries éliminatoires) avec les Maroons de Montréal en lors de la saison 1929-1930.

Il continua à jouer au niveau professionnel quelques saisons encore. En 1935-1936, il devint arbitre mais l'expérience ne dura qu'une saison. Il retourna par la suite au niveau senior, jouant jusqu'en 1942.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1922-1923 ||Seniors de Carleton Place || ||12 ||17 ||5 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1923-1924 || || || || || || || || || || || ||
|-
|1924-1925 ||Athletics de New York || || || || || || || || || || ||
|-
|1925-1926 ||Regals de Brandon || ||15 ||12 ||3 ||15 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1926-1927 ||Thistles de Kenora || ||19 ||15 ||5 ||20 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1927-1928 ||Maroons de Winnipeg || ||10 ||1 ||0 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1928-1929 ||Lions de Vancouver ||PCHL ||32 ||10 ||9 ||19 ||81 ||3 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|1929-1930 ||Lions de Vancouver ||PCHL ||11 ||5 ||1 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1929-1930 ||Bulldogs de Windsor ||LIH ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1929-1930 ||Maroons de Montréal ||LNH ||27 ||1 ||1 ||2 ||6 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1930-1931 ||Bulldogs de Windsor ||LIH ||35 ||6 ||17 ||23 ||20 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|1931-1932 ||Bulldogs de Windsor ||LIH ||47 ||7 ||14 ||21 ||37 ||6 ||0 ||0 ||0 ||7
|-
|1932-1933 ||Arrows de Philadelphie ||CAHL ||47 ||10 ||24 ||34 ||47 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1933-1934 ||Castors de Québec ||CAHL ||31 ||4 ||4 ||8 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1933-1934 ||Bulldogs de Windsor ||LIH ||13 ||3 ||1 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1934-1935 ||Castors de Québec ||CAHL ||39 ||4 ||16 ||20 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1934-1935 ||Falcons de Cleveland ||LIH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
|1936-1937 ||Red Wings de Carleton Place ||UOVHL || || || || || || || || || ||
|-
|1937-1938 ||Red Wings de Carleton Place ||UOVHL ||6 ||1 ||7 ||8 ||2 ||5 ||4 ||5 ||9 ||4
|-
|1938-1939 ||Red Wings de Carleton Place ||UOVHL ||14 ||7 ||10 ||17 ||4 ||4 ||2 ||4 ||6 ||0
|-
|1939-1940 ||Red Wings de Carleton Place ||UOVHL ||11 ||3 ||9 ||12 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1940-1941 ||Clippers de Nanaimo || || || || || || || || || || ||
|-
|1941-1942 ||Clippers de Nanaimo ||PCSHL ||15 ||2 ||4 ||6 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 

Naissance en septembre 1902
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Bulldogs de Windsor
Décès en janvier 1978
Décès en Colombie-Britannique
Décès à 75 ans
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Castors de Québec